Босния и Герцеговина — топоним.

 Босния и Герцеговина — современное государство, образованное в 1992 году под названием Республика Босния и Герцеговина.
 Федерация Боснии и Герцеговины — одна из двух частей Боснии и Герцеговины(вторая часть - республика Сербская)
  — край Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев в 1918—1923 годах.
 Босния и Герцеговина — область Австро-Венгрии (кондоминиум Босния и Герцеговина).

См. также 
 Социалистическая Республика Босния и Герцеговина — одна из шести республик Югославии в 1945—1992 годах.
 Федерация Боснии и Герцеговины — одно из двух федеративных образований (наряду с Республикой Сербской) современной Боснии и Герцеговины.
 Босния (значения)
 Герцеговина (значения)